Власовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Власовичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Власовичи — деревня в Кировском районе Могилёвской области.